Maurice Tornay peut désigner :
 Maurice Tornay (bienheureux), chanoine suisse, né le  et mort le , béatifié en 1993 ;
 Maurice Tornay (homme politique), né le , est une personnalité politique valaisanne.

Voir aussi 
 Tornay